Нова Гвінея (Папуа) — другий за величиною острів у світі у південно-західній частині Тихого океану.
 Папуа Нова Гвінея — держава в східній частині острова Нова Гвінея та на прилеглих островах.
 Папуа — колишня колонія Великої Британії.
 Папуа — затока Коралового моря, біля південно-східного узбережжя Нової Гвінеї.
 Папуа — плато в східній частині острова Нова Гвінея.
 Папуа — одна з двох автономних провінцій Індонезії в західній частині острова Нова Гвінея.
 Папуа — один з чотирьох регіонів Папуа Нової Гвінеї.

Див. також 
 Папуаси
 Папуаські мови
 Західне Папуа